Чемпіонат Вірменії з футболу 2007 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона всьоме поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  
 

Примітки:
1. Клуб Арарат взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як володар Кубку Вірменії 2008.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2007
Вірменія